USS Radford peut faire référence aux navires suivants de la marine américaine :
 , un destroyer de classe Wickes pendant la Première Guerre mondiale, nommé en l'honneur du contre-amiral William Radford ;
 , un destroyer de classe Fletcher pendant la Seconde Guerre mondiale, également nommé en l'honneur de William Radford ;
 , un destroyer de classe Spruance, nommé en l'honneur de l'amiral Arthur W. Radford.

Radford